Calisto puede referirse a:

 Calisto (mitología): seguidora de Artemisa a la que Zeus subió al cielo como la Osa Mayor.
 Calisto (satélite): un satélite de Júpiter.
Calisto (género): un género de mariposas de la familia Nymphalidae.
El nombre común de la planta Eucalyptus globulus.